Janusz Pelc – historyk literatury
 Janusz Pelc – programista, twórca gier komputerowych